Чимјерж може бити:

 Чимјерж (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Чимјерж (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република